De club (dramaserie), een Nederlandse tv-dramareeks
 De Club (Zone Stad), een aflevering van de Vlaamse televisiereeks Zone Stad
 De club (Eén), een Vlaamse tv-quiz op Eén gepresenteerd door Siska Schoeters